Le xian de Suixi (濉溪) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 Le xian de Suixi (遂溪) est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine.

Homonymie de toponyme